Капала — ритуальна чаша виготовлена з верхньої частини людського черепа.
 Kapala — родина паразитичних наїздників родини Eucharitidae (Євхаритіда).
 Polycarpa kapala — асцидії, родина Styelinae, рід Polycarpa.